

Aziende 
Hard Candy – azienda cosmetica statunitense fondata nel 1995

Cinema 
Hard Candy –  film del 2005 diretto da David Slade

Letteratura 
 Hard Candy – romanzo di Andrew Vachss del 1989, della serie Burke
Diamanti (Hard Candy) – romanzo di Mary Lynn Baxter, pubblicato nel 2004 nella collana I nuovi bestsellers

Musica 
Hard Candy – album dei Counting Crows del 2002
Hard Candy – album di Madonna del 2008